Золотая карета () — ежегодная кинематографическая награда, основанная в 2002 году Обществом французских кинорежиссёров (фр. Société des Réalisationurs de Films — SRF). Присуждается режиссёру за «новаторские подходы к фильмам, находчивость, храбрость и верность принципам творческой независимости» и вручается в рамках открытия секции «Двухнедельника режиссёров» — конкурсной программы, проводимой параллельно с основной программой Каннского международного кинофестиваля, которая организуется под эгидой Общества французских кинорежиссеров. Её получают выдающиеся деятели кинематографа, как доказательство признания их творчества.

Премия названа в честь фильма «Золотая карета» французского кинорежиссёра Жана Ренуара. Награда представляет собой позолоченную бронзовую статуэтку выполненную в виде кареты по мотивам фильма Ренуара, созданную скульптором Лили Легувелло (Lili Legouvello).

Лауреаты по годам 

 2002 — 

 2003 — Клинт Иствуд
 2004 — Нанни Моретти
 2005 — Усман Сембен
 2006 — Дэвид Кроненберг
 2007 — Ален Кавалье
 2008 — Джим Джармуш
 2009 — Наоми Кавасэ
 2010 — Аньес Варда

 2011 — Джафар Панахи
 2012 — Нури Бильге Джейлан
 2013 — Джейн Кэмпион
 2014 — Ален Рене (посмертно)
 2015 — Цзя Чжанкэ
 2016 — Аки Каурисмяки
 2017 — Вернер Херцог
 2018 — Мартин Скорсезе
 2019 — Джон Карпентер
 2021 — Фредерик Уайзман

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Общества французских кинорежиссёров 
 Официальный сайт Каннского кинофестиваля  , 
 Каннский кинофестиваль   на IMDb 
 Le festival de Cannes par année  на AlloCiné 

Награды, появившиеся в 2002 году
Каннский кинофестиваль
Кинопремии Франции
Награды по алфавиту